Васильевка — деревня в Залегощенском районе Орловской области России. Входит в состав Ломовского сельского поселения.

География 
Деревня находится в центральной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, на берегах реки Неручи, на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к юго-западу от посёлка городского типа Залегощь, административного центра района. Абсолютная высота — 186 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Залегощенского района